Lista komet okresowych, czyli mających okres obiegu wokół Słońca mniejszy niż 200 lat. Przedstawia ona oznaczenia oficjalne komet (według standardu IAU) oraz nazwiska odkrywców. „P” w nazwie oznacza kometę o okresie do 200 lat (lub z udokumentowaną wcześniejszą obserwacją wskazującą na periodyczność dłuższą nawet niż 200 lat), natomiast „D” informuje o fakcie rozpadu komety, zderzeniu się jej z jakąś planetą lub zagubieniu komety.

Komety okresowe z oznaczeniami oficjalnymi

Wybrane komety okresowe bez oficjalnego oznaczenia

Zobacz też 
 Lista komet nieokresowych

Przypisy

Bibliografia 
  (aktualne zestawienie komet okresowych)
 Seiichi Yoshida’s Comet Catalog

Linki zewnętrzne 
 
 Cometography.com Periodic Comets
 Small Bodies Node – Periodic Comet Names List (including numbers)

 
Okresowe